Stati Uniti d'America – una repubblica federale dell'America settentrionale

Musica
United States – album di Paul Gilbert e Freddie Nelson
United States Live – album che documenta lo spettacolo scritto ed eseguito da Laurie Anderson United States
The United States of America – gruppo musicale rock statunitense attivo alla fine degli anni 1960

Navi
SS United States – un transatlantico statunitense varato nel 1952
USS United States – nave portaerei statunitense progettata alla fine degli anni 1940

Altro
Sorrisi e litigi (United States) – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1980

Pagine correlate
Stati Uniti (disambigua)
USA (disambigua)

Altri progetti